Хаустон има више значења:
 Округ Хаустон (Џорџија)
 Округ Хаустон (Минесота)
 Округ Хаустон (Тенеси)
 Хаустон (Делавер)
 Хаустон (Аљаска)
 Хаустон (Арканзас)
 Хаустон (Мисисипи)
 Хаустон (Мисури)
 Хаустон (Пенсилванија)